Clivia (planten), een geslacht van planten
 Clivia (vliesvleugeligen), een geslacht van vliesvleugeligen